Die Abkürzung TBNR steht für
 Tatbestandsnummer des Bundeseinheitlichen Tatbestandskatalogs für Verkehrsordnungswidrigkeiten

Die Abkürzung TBNr steht für
 Tätigkeitsbuchnummer, siehe Feldjägerdienstkommando #Dienstablauf

Abkürzung